Termenul Rândunică se poate referi la:

 Rândunică – o pasăre migratoare din familia „Hirundinidae”
 Rândunică de mare – care aparține de ordinul pescărușilor (Charadriiformes)
 Rândunica, Tulcea – localitate din România

Vezi și
 Lăstun (dezambiguizare)
 Toate paginile despre rândunici
 Toate paginile despre hirundinide